Lucio D'Ubaldo – politico italiano
 Marie Claire D'Ubaldo – cantante argentina